.

Varianti
Maschili: Lorccán

Origine e diffusione
Si basa sul termine gaelico irlandese lorcc, "fiero", "orgoglioso", combinato con un suffisso diminutivo, e significa quindi "piccolo fiero".

Onomastico
L'onomastico può essere festeggiato il 14 novembre in memoria di san Lorenzo O'Toole, il cui vero nome era Lorcán Ua Tuathail.

Persone

Lorcán Ua Tuathail, vero nome di Lorenzo O'Toole, arcivescovo cattolico e santo irlandese

Note

Prenomi di origine celtica